Ерменонві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 40 км на північний схід від Парижа, 95 км на південь від Ам'єна, 60 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 332 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 908,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Ерменонвіль 

 Ерменонвіль на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ерменонвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Уаза